Desa Klampok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,44), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 110,79), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 112,62), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 109,00), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 113,07), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 112,50), 
 Desa Klampok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 111,92), 

Robotskapade Indonesienförgreningar